Die Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften (offiziell FIS Nordic Junior World Ski Championships) sind jährlich von der FIS ausgetragene Junioren-Weltmeisterschaften in den nordischen Skidisziplinen Skispringen, Skilanglauf und Nordische Kombination. Von 1968 bis 1976 sowie 1978 handelte es sich um Junioren-Skieuropameisterschaften, ehe 1977 die ersten Junioren-Skiweltmeisterschaften ausgetragen wurden. Seit 1979 finden die Wettkämpfe nur noch als Weltmeisterschaften statt.

Den Siegern der jeweiligen Disziplinen werden, wie auch bei Senioren-Weltmeisterschaften, Medaillen verliehen.

Am häufigsten wurden die Junioren-Weltmeisterschaften mit bislang drei Veranstaltungen (1990, 2000 und 2009) im slowakischen Štrbské Pleso ausgetragen.

Austragungsorte

Siehe auch 
 Liste der Juniorenweltmeister in der Nordischen Kombination
 Liste der Juniorenweltmeister im Skispringen

Weblinks 

 Ergebnisübersicht bei der FIS

Einzelnachweise